Települések
 Magyarország
 Rákos Makóhoz tartozó középkori eredetű település, 1954‑1962 között önálló község volt
 Alsórákos, városrész Budapest XIV. kerületében
 Felsőrákos, városrész Budapest X. kerületben
 Fertőrákos, Győr-Moson-Sopron megye
 Kisrákos, Vas megye
 Nagyrákos, Vas megye
 Románia
 Alsórákos, Brassó megye
 Aranyosrákos (rom. Vălenii de Arieş), Várfalva településrésze, Kolozs megye
 Csíkrákos, Hargita megye
 Felsőrákos (rom. Racoşul de Sus), Kovászna megye
 Járarákos (rom. Vălişoara), Kolozs megye
 Szlovákia
 Abaújrákos, Kassa-vidéki járás
 Gömörrákos, Nagyrőcei járás
 Rákos, Búrszentmiklóshoz tartozó puszta Szlovákiában
 Ukrajna
 Beregrákos (ukr. Ракошинo / Rakosino), Munkácsi járás
Domborzat, vizek
 Rákos-mező
 Rákos-patak, vízfolyás Gödöllőtől Budapesten át a Dunáig
 Sződ–Rákos-patak
Közlekedés
 Rákosrendező, budapesti vasútállomás és teherpályaudvar Zugló külső részén
 Rákos, budapesti vasútállomás Kőbánya külső részén